Lackenhof ist der Name folgender Orte:

 Lackenhof, Dorf der Marktgemeinde Gaming in Niederösterreich, am Fuß des Ötschers
 Lackenhof (Gemeinde Floing), Streusiedlung im Halltal in der Gemeinde Floing, Steiermark